Murmelbach ist der Name mehrerer Bäche:

 Murmelbach (Wupper)
 Murmelbach (Hassel)